Tommy Svensson kan avse:
 Tommy Svensson (fotbollstränare) (född 1945), svensk fotbollsspelare och -tränare, förbundskapten för Sveriges herrlandslag 1991–1997
 Tommy Svensson (fotograf) (född 1952), svensk fotograf och visentexpert